

Persone 
 Pablo Ruiz (1975-), cantante argentino (nome d'arte di Pablo Maximiliano Miguel Coronel Vidoz)
 Pablo Ruiz Barrero (1981-), calciatore spagnolo
 Pablo Ruiz (?-), calciatore cileno

Musica 
 Pablo Ruiz, album di Pablito Ruiz, del 1985